Steyaert ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Steyaert (* 1966), deutsche Volleyballspielerin
 Léonard Steyaert (* 1907; † unbekannt), belgischer Boxer 
 Lza Steyaert (* 1980), spanisches Fotomodell und Schauspielerin
 René Léopold Steyaert (1905–1978), belgischer Botaniker